Rongrik ist der Name von

 Rongdrik, (Pescadoresinseln), Atoll und Kommune der Marshallinseln
 Rongrik (Likiep), Insel im Likiep-Atoll